La communauté de communes du canton de Quingey  est un ancien organisme intercommunal du département du Doubs, région Bourgogne Franche-Comté, situé sur la moyenne vallée de la Loue. Après fusion en 2007, elle a intégré la Communauté de communes Loue-Lison .

Historique 
Créée le , la communauté a fusionné, le , avec celles d'Amancey-Loue-Lison,  et du Pays d'Ornans pour former la communauté de communes Loue-Lison.

Composition 
Elle était composée de trente-quatre communes (toutes les communes du canton de Quingey à l'exception de Cademène)

Compétences

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Intercommunalités du Doubs

Liens externes 
 Site de la communauté de communes du Canton de Quingey

Canton de Quingey
Arc-et-Senans